John Banner peut désigner :
 John Banner (1910-1973), un acteur autrichien ;
 John Banner (1990-), un ingénieur et un inventeur français.